Moros steht für

 Moros, griechische Gottheit des Untergangs
 Moros (Volk), eine Volksgruppe auf den Philippinen
 Moros (Saragossa), eine Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien
 Moros y Cristianos, historische Fiestas in Spanien
 Ded Moros, russ. f. Väterchen Frost
 Moros (Dinosaurier), Raubsauriergattung aus der Kreidezeit von Nordamerika.
 Mauren im Spanischen

Moros ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Moros (* 1948), sowjetisch-ukrainischer Hochspringer
 Darja Jurjewna Moros (* 1983), russische Schauspielerin
 Oleksandr Moros (* 1944), ukrainischer Politiker
 Oleksandr Moros (Schachspieler) (beim Weltschachbund FIDE Alexander Moroz; 1961–2009), ukrainischer Schachspieler, -funktionär, -schiedsrichter und -trainer
 Rebecca Moros (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch
 Morros, Morosy, Moroz